Flåsjön ist die Bezeichnung folgender Seen in Schweden:
 Flåsjön (Gemeinde Berg) in der Gemeinde Berg, Jämtlands län
 Flåsjön (Gemeinde Boden) in der Gemeinde Boden, Norrbottens län
 Flåsjön (Fågelbrolandet) auf der Insel Fågelbrolandet, Värmdö (Gemeinde), Stockholms län
 Flåsjön (Filipstad, Hagfors) in den Gemeinden Filipstad und Hagfors, Värmlands län
 Flåsjön (Strömsund) in der Gemeinde Strömsund, Jämtlands län
 Flåsjön (Vansbro) in der Gemeinde Vansbro, Dalarnas län

Siehe auch:
 Flasjön in der Gemeinde Flen, Södermanlands län
 Övre Flåsjön in der Gemeinde Boden, Norrbottens län